Joel Kiviranta (né le  à Vantaa, en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé aux Shakers, Kiviranta joue aux Jokerit durant ses années juniors. C'est avec cette équipe qu'il fait ses débuts professionnels en 2013. Durant le repêchage 2013 de la KHL, il est sélectionné au  rang par l'Avangard Omsk. L'année suivante, il passe au Sport Vaasa. Le , il signe un contrat d'entrée de deux ans avec les Stars de Dallas, formation texane de la LNH.

Carrière internationale 
Kiviranta représente la Finlande au niveau international. Il participe à ses premières sélections durant la campagne 2018-2019. En 2019, il participe à son premier championnat du monde sénior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Jokerit U16 || Jr. C SM-sarja Q || 7|| 7|| 3|| 10|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Jokerit U16 || Jr. C SM-sarja || 26|| 10|| 9|| 19|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012 || Jokerit U16 || Jr. C SM-sarja Q || 8|| 10|| 11|| 21|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Jokerit U16 || Jr. C SM-sarja || 2|| 2|| 2|| 4|| 0|| 3|| 4|| 3|| 7|| 0
|-
| 2011-2012 || Jokerit U18 || Jr. B SM-sarja || 10|| 2|| 4|| 6|| 0|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2011-2012 || Jokerit U20 || Jr. A SM-liiga || 20|| 4|| 1|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Jokerit U18 || Jr. B SM-sarja || 1|| 1|| 0|| 1|| 2|| 10|| 4|| 2|| 6|| 2
|-
| 2012-2013 || Jokerit U20 || Jr. A SM-liiga || 40|| 7|| 13|| 20|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Jokerit U18 || Jr. B SM-sarja || 2|| 1|| 2|| 3|| 0|| 9|| 2|| 6|| 8|| 12
|-
| 2013-2014 || Jokerit U20 || Jr. A SM-liiga || 38|| 18|| 19|| 37|| 40|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Jokerit || Liiga || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Sport Vaasa U20 || Jr. A SM-liiga || 6|| 5|| 0|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Sport Vaasa || Liiga || 47|| 8|| 5|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Sport Vaasa U20 || Jr. A SM-liiga || 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Sport Vaasa || Liiga || 48|| 6|| 6|| 12|| 22|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || Hermes Kokkola || Mestis || 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Sport Vaasa || Liiga || 58|| 11|| 10|| 21|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Sport Vaasa || Liiga || 59|| 19|| 18|| 37|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Sport Vaasa || Liiga || 48|| 16|| 15|| 31|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Stars de Dallas || LNH ||11|| 1|| 0|| 1|| 4|| 14|| 5|| 1|| 6|| 4
|-
| 2019-2020 || Stars du Texas  || LAH ||48|| 12|| 11|| 23|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Stars de Dallas || LNH || 26 || 6 || 5 || 11 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Stars de Dallas || LNH || 56 || 1 || 6 || 7 || 10 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-

| 93 || 8 || 11 || 19 || 20 || 21 || 5 || 2 || 7 || 8

Au niveau international 

| 2011-2012 || align="left"|International-Jr U16 || 13 || 7 || 7 || 14 || 16 || +6 || 
|-
| 2011-2012 || align="left"|International-Jr U17 || 13 || 1 || 1 || 2 || 6 ||  || 
|-
| 2012 || align="left"|Jeux olympiques de la jeunesse || 6|| 4|| 2|| 6|| 14|| +4|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2012-2013 || align="left"|International-Jr U18 || 9 || 0 || 0 || 0 || 2 || -1 || 
|-
| 2013 || align="left"|Défi mondial U17 || 5 || 2 || 2 || 4 || 0 ||  || align="left"|  place
|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde U18 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"|Coupe Hlinka-Gretzky || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-Jr U18 || 16 || 4 || 1 || 5 || 26 ||  || 
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde U18 || 5 || 1 || 0 || 1 || 18 || -4 || align="left"|  place
|-
| 2014 || align="left"|Coupe Hlinka-Gretzky || 4 || 2 || 1 || 3 || 4 || 0 || align="left"|  place du groupe B
|-
| 2014-2015 || align="left"|International-Jr U20 || 10 || 1 || 2 || 3 || 2 || +2 || 
|-
| 2015-2016 || align="left"|International-Jr U20 || 8 || 1 || 0 || 1 || 12 || 0 || 
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 16 || 3||2 || 5||2 || +5 || align="left"|
|-
| 2018-2019 || align="left"|Euro Hockey Tour || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 9 || 2 || 1 || 3 || 0 || +1 || align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en mars 1996
Naissance à Vantaa
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Sport Vaasa
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stars de Dallas
Choix de repêchage de l'Avangard Omsk